Лапачо — чайний напій
 Лапачо — деревина